Stefano Allocchio (?–?) 1947-ben világbajnoki bronzérmes olasz párbajtőrvívó
 Stefano Allocchio (1962) világbajnoki bronzérmes olasz kerékpárversenyző, olimpikon